Guanghua – świątynia w Pekinie
 Guanghua – meteoryt żelazny znaleziony w 1932 roku w chińskiej prowincji Hubei.
 Guanghua (光化) – nazwa ery w Chinach trwającej w latach 898-901, za panowania cesarza Zhaozonga dynastii Tang